Dabizhuang (kinesiska: 大毕庄, 大毕庄镇) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Tianjin, i den norra delen av landet, nära eller i stadens centrum.

Runt Dabizhuang är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tianjin,  km sydväst om Dabizhuang. Trakten runt Dabizhuang består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Tianjin
WP:Projekt Kina